Mushi puede estar vinculado o hacer referencia a los siguientes artículos de Wikipedia:

Dibujos animados (anime) 
 Den Den Mushi, animales ficticios del manga y anime One Piece.
 Mushi, personaje de la serie de dibujos animados 'KND: Los chicos del barrio' (también conocida como 'Código: Kids Next Door').

Miscelánea 
 Mushi Production, estudio de animación con sede en Tokio, Japón.